НБА в сезоне 2005/2006 — стал 60-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярный чемпионат 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф 2006

Сетка 

* = Победители дивизионов; Преимущество своей площадки имели команды с наилучшим показателем побед и поражений в регулярном сезоне. Такие команды выделены курсивом

Ссылки 
 2005-06 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2005/2006